Red Bay – miasto w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Franklin
 Red Bay – wieś w Kanadzie, w regionie Labrador, w prowincji Nowa Fundlandia i Labrador